XXXI чемпионат России по волейболу в женской Суперлиге проходил с 3 октября 2021 по 12 мая 2022 года с участием 13 российских команд и «Минчанки» из Белоруссии. Чемпионский титул второй раз подряд выиграл калининградский «Локомотив».

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в два круга по разъездному календарю. Восемь сильнейших коллективов стали участниками матчей плей-офф.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Самые результативные

Финальный этап

Плей-офф 
Четвертьфинальные и полуфинальные серии проходили до двух побед, финалы за 1-е и 3-е места — до трёх побед.

1/4 финала 
«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Краснодар) — 2—0

1-й матч. 14 апреля. Казань
2-й матч. 18 апреля. Краснодар

3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14)
3:0 (25:23, 25:21, 25:17)

Кадочкина (20) — Бярда (20)
Кадочкина (20) — Перепёлкина (10), Подскальная (10), Котикова (10)

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» — 2—0

1-й матч. 14 апреля. Москва
2-й матч. 18 апреля. Санкт-Петербург

3:0 (25:19, 25:18, 25:11)
3:1 (27:25, 25:13, 22:25, 25:17)

Василева (14), Пипунырова (14) — Гарелик (14)
Гончарова (19) — Гарелик (15)

«Локомотив» — «Протон» — 2—0

1-й матч. 14 апреля. Калининград
2-й матч. 18 апреля. Саратов

3:0 (25:22, 25:19, 25:23)
3:2 (27:29, 25:13, 25:20, 18:25, 15:12)

Воронкова (26) — Максимова (14), Лозо (14)
Воронкова (33) — Лозо (19)

«Тулица» — «Уралочка»-НТМК — 0—2

1-й матч. 14 апреля. Тула
2-й матч. 18 апреля. Нижний Тагил

0:3 (24:26, 19:25, 23:25)
1:3 (25:22, 22:25, 29:31, 26:28)

Тимошкова (10) — Парубец (15)
Ефимова (19), Тимошкова (19) — Парубец (32)

1/2 финала 
«Динамо-Ак Барс» — «Уралочка»-НТМК — 0—2

1-й матч. 24 апреля. Казань
2-й матч. 27 апреля. Нижний Тагил

1:3 (25:27, 25:22, 20:25, 18:25)
0:3 (17:25, 14:25, 22:25)

Кадочкина (34) — Парубец (22)
Фабрис (16) — Парубец (18), Сесе (18)

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» — 0—2

1-й матч. 24 апреля. Москва
2-й матч. 27 апреля. Калининград

2:3 (25:17, 25:20, 21:25, 33:35, 10:15)
1:3 (22:25, 18:25, 26:24, 18:25)

Гончарова (28) — Воронкова (37)
Гончарова (29) — Воронкова (24)

Матчи за 3-е место 
«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Москва) — 0—3

1-й матч. 3 мая. Казань
2-й матч. 4 мая. Казань
3-й матч. 8 мая. Москва

2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15)
2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15)
0:3 (21:25, 21:25, 22:25)

Кадочкина (28) — Гончарова (24)
Кадочкина (26) — Гончарова (26)
Лукьянова (18) — Василева (18)

Финал 
«Локомотив» — «Уралочка»-НТМК — 3—2

1-й матч. 3 мая. Калининград
2-й матч. 4 мая. Калининград
3-й матч. 8 мая. Нижний Тагил
4-й матч. 9 мая. Нижний Тагил
5-й матч. 12 мая. Калининград

0:3 (24:26, 24:26, 26:28)
3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16)
3:2 (19:25, 25:17, 16:25, 25:22, 15:11)
2:3 (23:25, 25:20, 31:33, 25:23, 16:18)
3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7)

Воронкова (21) — Сесе (20)
Воронкова (21) — Сесе (19)
Воронкова (24) — Сесе (25)
Воронкова (24) — Парубец (32)
Ежак (21) — Сесе (30)

Самые результативные

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, с 22 по 27 апреля провели однокруговой турнир в Челябинске. В турнирной таблице учитывались не только результаты этого турнира, но и результаты матчей, сыгранных участниками плей-аут на предварительном этапе. Переходные матчи с участием «Заречья-Одинцово», занявшей последнее место, не состоялись из-за отказа «Северянки», выигравшей первенство высшей лиги «А».

{| table
| width=49% valign="top" |

Составы 
 «Локомотив»: Ирина Воронкова — 35 матчей, 134 партии / 670 очков (579 в атаке, 47 на блоке, 44 с подачи); Татьяна Ежак — 35, 129 / 429 (344, 62, 23); Ирина Филиштинская — 35, 124 / 104 (42, 38, 24); Анастасия Стальная — 35, 91 / 66 (50, 7, 9); Юлия Бровкина — 33, 110 / 244 (144, 90, 10); Екатерина Евдокимова — 32, 104 / 206 (118, 79, 9);  Тамара Зайцева — 28, 90; Дарья Рысева — 28, 48 / 11 (4, 6, 1); Виктория Горбачёва — 27, 91; Валерия Зайцева — 22, 74 / 145 (81, 47, 17); Мария Воробьёва — 18, 34 / 42 (28, 22, 2); Мальвина Смажек — 16, 59 / 326 (265, 47, 14); Яна Щербань — 10, 42 / 151 (125, 20, 6); Анастасия Жаброва — 5, 5; Бьянка Буша — 3, 6 / 3 (3, 0, 0). Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Уралочка»-НТМК: Алёна Кондрашова — 35, 133 / 57 (26, 12, 19); Елизавета Фитисова — 35, 132 / 334 (235, 82, 17); Елизавета Котова — 35, 131 / 369 (232, 91, 46); Вера Костючик — 35, 124 / 258 (211, 17, 30); Ксения Парубец — 34, 128 / 714 (633, 48, 33); Ксения Смирнова — 32, 106 / 377 (298, 41, 38); Екатерина Карполь — 32, 104; Айлама Сесе Монтальво — 32, 87 / 322 (277, 26, 19); Полина Трухина — 27, 95; Татьяна Куликова — 18, 29 / 33 (18, 13, 2); Татьяна Селютина — 17, 20 / 5 (2, 3, 0); Кристина Курносова — 8, 29; Виктория Буркова — 3, 4 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Михаил Карполь.
 «Динамо» (Москва): Наталия Гончарова — 31, 109 / 516 (452, 56, 8); Ирина Фетисова — 30, 103 / 271 (136, 111, 24); Мария Бибина — 30, 103; Татьяна Романова — 29, 95 / 61 (8, 42, 11); Екатерина Пипунырова — 28, 76 / 157 (126, 15, 16); Элица Василева — 27, 92 / 396 (321, 60, 15); Екатерина Енина — 24, 75 / 203 (122, 66, 15); Наталья Кроткова — 24, 72 / 162 (137, 15, 10); Мария Халецкая — 22, 55 / 83 (70, 8, 5); Анастасия Ануфриенко — 20, 49 / 17 (11, 2, 4); Екатерина Полякова — 19, 56 / 138 (92, 40, 6); Ярослава Симоненко — 17, 47 / 66 (52, 5, 9); Эдина Бегич — 14, 34 / 57 (50, 3, 4); Евгения Старцева — 12, 36 / 13 (6, 7, 0); Анна Поспелова — 7, 15; Екатерина Любушкина — 5, 13 / 23 (8, 9, 6). Главный тренер — Желько Булатович (до 5-го тура), Константин Ушаков.
 «Динамо-Ак Барс»: Анна Подкопаева — 32, 118; Саманта Брисио — 31, 114 / 363 (292, 22, 49); Татьяна Кадочкина — 31, 113 / 568 (500, 41, 27); Ангелина Лазаренко — 31, 108 / 280 (155, 100, 25); Вера Ветрова — 30, 91 / 75 (37, 25, 13); Ирина Королёва — 29, 98 / 258 (141, 90, 27); Екатерина Лазарева — 25, 65 / 33 (11, 9, 13); Саманта Фабрис — 24, 82 / 386 (342, 28, 16); Ангелина Сперскайте — 23, 54 / 82 (63, 12, 7); Таисия Коновалова — 19, 51 / 98 (56, 32, 10); Елизавета Попова — 13, 29 / 4 (3, 1, 0); Милина Рахматуллина — 9, 17; Елизавета Лукьянова — 8, 25 / 64 (54, 7, 3); Татьяна Костина — 6, 13 / 13 (10, 2, 1); Дарья Заманская — 5, 8 / 10 (7, 0, 3); Варвара Сергеева — 3, 3; Елизавета Павлова — 2, 2. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Тулица»: Евгения Баяндина — 28, 100; Анастасия Азанова — 28, 98 / 467 (405, 41, 21); Екатерина Тимошкова — 28, 89 / 228 (194, 21, 13); Анастасия Бавыкина — 27, 96 / 339 (291, 40, 8); Кристина Бесман — 27, 91 / 51 (22, 21, 8); Анна Николенко — 27, 88 / 167 (82, 63, 22); Наталья Някина — 27, 86; Яна Кригер — 25, 85 / 191 (107, 73, 11); Алёна Мартынюк — 24, 47 / 43 (37, 4, 2); Ольга Ефимова — 23, 55 / 119 (102, 8, 9); Елена Пешехонова — 22, 47 / 15 (10, 3, 2); Дарья Малыгина — 20, 49 / 76 (23, 43, 10); Татьяна Африканская — 13, 22 / 8 (4, 4, 0); Ольга Шашкина — 6, 7 / 2 (1, 0, 1); Амага Джиоева — 2, 5; Софья Сычёва — 1, 3 / 1 (0, 0, 1). Главный тренер — Александр Перепёлкин (до 11-го тура), Анастасия Терехова (12—13-й туры), Андрей Подкопаев.  
 «Протон»: Юлия Максимова — 28, 109 / 469 (400, 38, 31); Сара Лозо — 28, 109 / 410 (338, 38, 34); Мария Дороничева — 28, 106 / 59 (31, 16, 12); Анастасия Чернова — 28, 102 / 325 (283, 23, 19); Виктория Пушина — 28, 109 / 298 (160, 111, 27); Елизавета Кочурина — 24, 94 / 259 (158, 77, 24); Владислава Коржова — 24, 68 / 96 (83, 9, 4); Ольга Фролова — 21, 81; Марианна Носова — 20, 49 / 6 (0, 5, 1); Екатерина Дороничева — 17, 55; Ульяна Ермолаева — 7, 18 / 24 (14, 8, 2); Ксения Еремчук — 4, 4. Главный тренер — Юрий Маричев. 
 «Ленинградка»: Анастасия Пестова — 27, 98; Екатерина Ефимова — 27, 97 / 254 (184, 55, 15); Юлия Кутюкова — 27, 96 / 274 (242, 18, 14); Анна Мельникова — 27, 91 / 213 (118, 63, 32); Анастасия Гарелик — 26, 91 / 453 (408, 35, 10); Виктория Русакова — 26, 74 / 116 (92, 16, 8); Виктория Боброва — 26, 62 / 122 (103, 15, 4); Екатерина Сокольчик — 26, 61 / 142 (123, 13, 6); Евгения Сикачёва — 21, 44 / 90 (59, 27, 4); Лаура Дейкема — 19, 70 / 31 (18, 6, 7); Анна Матиенко — 17, 30 / 2 (1, 1, 0); Мария Кулеш — 8, 16 / 2 (1, 0, 1); Виктория Кошман — 7, 15; Ольга Ефимова — 6, 20 / 16 (12, 1, 3); Дарья Шустова — 3, 5 / 7 (7, 0, 0); Мария Косьяненко — 3, 5 / 1 (0, 1, 0); Алина Рубцова — 2, 7 / 1 (1, 0, 0); Александра Берёзкина — 1, 3 / 6 (5, 0, 1). Главный тренер — Александр Кашин.
 «Динамо» (Краснодар): Юлия Подскальная — 28, 106 / 292 (196, 76, 20); Богумила Бярда — 28, 103 / 449 (397, 40, 12); Есения Мишагина — 28, 94 / 62 (23, 30, 9); Светлана Масалева — 27, 90; Валерия Шевчук — 26, 88 / 261 (225, 24, 12); Анна Котикова — 26, 82 / 226 (188, 23, 15); Ольга Зверева — 24, 65 / 44 (27, 11, 6); Мария Перепёлкина — 23, 82 / 190 (110, 73, 7); Алиса Глущенко — 23, 47 / 38 (31, 3, 4); Светлана Суховерхова — 20, 62 / 147 (116, 18, 13); Екатерина Третьякова — 18, 50; Екатерина Яковлева — 11, 33 / 42 (24, 15, 3); Марина Бабешина — 10, 30 / 19 (13, 4, 2); Вера Ветрова — 2, 9 / 8 (3, 4, 1); Полина Богачёва — 1, 1; Анастасия Оголихина — 1, 1. Главный тренер — Павел Забуслаев.
 «Динамо-Метар»: Вита Акимова — 31, 113 / 600 (523, 40, 37); Мария Самойлова — 30, 102 / 249 (204, 37, 8); Ольга Яргычова — 29, 102 / 246 (151, 74, 21); Кристина Лавнова — 28, 97; Ольга Форналёва — 28, 88 / 84 (37, 21, 26);  Анастасия Васильева — 27, 76; Елена Ткачёва — 26, 90 / 277 (233, 23, 21); Анна Багрянцева — 22, 67 / 91 (75, 14, 2); Ирина Сорокина — 21, 56 / 28 (17, 7, 4); Алеся Пироговская — 20, 49 / 89 (69, 13, 7); Татьяна Щукина — 19, 57 / 97 (59, 32, 6); Мария Боговская — 16, 29 / 29 (22, 5, 2); Ксения Дьяченко — 12, 24 / 21 (11, 5, 5); Алина Вафина — 4, 7 / 1 (0, 1, 0); Варвара Осыченко — 2, 3; Кристина Белова — 1, 1. Главный тренер — Александр Кошкин.
 «Енисей»: Мария Фролова — 31, 123 / 449 (377, 27, 45); Софья Писаревская — 31, 122 / 561 (500, 47, 14); Яна Даций — 30, 115; Анна Прасолова — 30, 111 / 235 (130, 77, 28); Евгения Щеглова — 29, 79 / 124 (105, 11, 8); Алина Подскальная — 26, 73 / 36 (23, 5, 8); Мария Воногова — 26, 69 / 76 (54, 20, 2); Дарья Пилипенко — 25, 82; Юлия Шишкина — 25, 54 / 75 (44, 24, 7); Ирина Климанова — 22, 68 / 131 (89, 35, 7); Александра Перетятько — 20, 80 / 43 (17, 18, 8); Татьяна Костина — 20, 75 / 229 (190, 21, 18); Светлана Ерлыкова — 14, 29 / 19 (17, 1, 1); Елизавета Мазина — 13, 33 / 41 (39, 2, 0); Валерия Свирская — 4, 4; Алина Голованова — 2, 4; Ольга Антерейкина — 2, 2; Софья Охрименко — 1, 2 / 1 (0, 1, 0). Главный тренер — Сергей Голотов (до 15-го тура), Александр Перепёлкин.
 «Липецк»: Валерия Горбунова — 31, 115 / 382 (329, 41, 12); Ольга Соловьёва — 31, 111 / 208 (116, 71, 21); Ирина Капустина — 30, 112 / 520 (445, 35, 40); Екатерина Синицына — 30, 108 / 52 (24, 16, 12); Наталья Слаутина — 30, 103 / 140 (82, 45, 13); Наталья Малых — 27, 94 / 304 (268, 28, 8); Дарья Ерофеева — 26, 84; Наталья Фролова — 24, 59 / 113 (93, 13, 7); Анна Шевченко — 22, 55 / 18 (9, 4, 5); Анна Сотникова — 22, 45 / 43 (36, 3, 4); Анастасия Веселова — 19, 36 / 31 (14, 14, 3); Валерия Перова — 17, 53; Полина Ольховская — 5, 7 / 6 (4, 1, 1). Главный тренер — Андрей Смирнов.
 «Минчанка»: Надежда Смирнова — 31, 109 / 302 (257, 24, 21); Татьяна Маркевич — 30, 113 / 314 (258, 33, 23); Елена Федоринчик — 30, 110; Надежда Столяр — 29, 107 / 253 (166, 68, 19); Анастасия Шупенёва — 29, 87 / 293 (247, 28, 18); Елена Лозюк — 28, 81 / 128 (88, 38, 2); Виктория Панасенко — 27, 87; Вера Саликова — 26, 71 / 33 (17, 10, 6); Надежда Владыко — 25, 82 / 163 (111, 44, 8); Ксения Лебёдкина — 25, 71 / 138 (120, 10, 8); Анастасия Лопато — 22, 76 / 53 (30, 15, 8); Дарья Вакулко — 12, 21 / 19 (15, 4, 0); Виктория Секретова — 11, 35 / 126 (112, 9, 5); Анастасия Шагун — 1, 1. Главный тренер — Станислав Саликов.
 «Спарта»: Жанна Каськова — 31, 117 / 526 (462, 32, 32); Анастасия Станкевичуте — 31, 113; Ангелина Емелина — 30, 108 / 310 (261, 29, 20); Светлана Гатина — 26, 95 / 367 (323, 23, 21); Анастасия Жукова — 26, 73 / 125 (97, 10, 18); Виктория Велисевич — 25, 82 / 173 (107, 55, 11); Татьяна Маркова — 25, 76 / 66 (37, 17, 12); Мария Кирилюк — 23, 69 / 91 (52, 30, 9); Алевтина Немцева — 23, 60 / 52 (30, 18, 4); Вероника Распутная — 22, 65 / 44 (21, 5, 18); Юлия Синицкая — 16, 61 / 157 (94, 56, 7); Милана Райлич — 16, 26 / 11 (6, 4, 1); Варвара Шубина — 13, 25 / 1 (1, 0, 0); Дарья Филкова — 3, 10 / 4 (0, 2, 2); Елизавета Нестерова — 2, 5. Главный тренер — Слободан Радивоевич.
 «Заречье-Одинцово»: Валентина Бачинина — 31, 109 / 330 (278, 17, 35); Инна Крук — 31, 108 / 247 (223, 8, 16); Ксения Меньщикова — 31, 108 / 160 (111, 36, 13); Кристина Кураева — 31, 100; Мария Ушкова — 31, 82 / 11 (5, 3, 3); Анастасия Ляшко — 30, 105 / 181 (111, 61, 9); Полина Матвеева — 30, 105 / 89 (35, 37, 17); Александра Майорова — 26, 73 / 2 (0, 0, 2); Дарья Железко — 25, 65; Елизавета Лукьянова — 24, 79 / 417 (355, 46, 16); Виктория Демидова — 23, 74 / 150 (135, 8, 7); Ирина Артюхина — 16, 29 / 16 (14, 1, 1); Елизавета Пальшина — 12, 22 / 8 (2, 4, 2); Валерия Козлова — 10, 23 / 5 (5, 0, 0); Мария Бугаева — 6, 7 / 1 (0, 1, 0); Вероника Стасилевич — 5, 10 / 5 (5, 0, 0); Екатерина Кунгурова — 1, 1. Главный тренер — Вадим Панков.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Итоговое положение

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А»

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в четыре круга по туровой системе в период с 4 октября по 13 февраля.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный этап 
В соответствии с результатами предварительного этапа образованы две финальные группы. Финалы за 1—4-е и за 5—9-е места прошли в два тура в период с 7 марта по 17 апреля. В турнирных таблицах учитывались все результаты предварительного этапа. 

 Матчи за 1—4-е места

 Матчи за 5—9-е места

Высшая лига «Б» 
Первенство проходило с 23 сентября по 24 апреля. На предварительном этапе команды играли по туровой системе: в группе «Центр» — в 4 круга, в группе «Сибирь» — в 6 кругов. Финальный этап за 1—6-е места проводился в два тура, за 7—14-е места — в один тур.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

2021 год в волейболе
2022 год в волейболе